Brongersma ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Brongersma (1911–1998), niederländischer Politiker
 Leo Daniël Brongersma (1907–1994), niederländischer Herpetologe und Paläontologe
 Mark L. Brongersma (* 1969), niederländischer Physiker im Bereich der Nanooptik
 Titia Brongersma, niederländische Dichterin und Pionierin der prähistorischen Archäologie